Puchar Króla Tajlandii 1980 – trzynasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 15 listopada do 3 grudnia 1980 w Bangkoku. Z uwagi na dużą liczbę uczestników, po raz pierwszy zadecydowano o podzieleniu fazy grupowej na dwie rundy. Finał turnieju nie wyłonił zwycięzcy, nie podjęto jednak decyzji o jego powtórzeniu, a reprezentacje Tajlandii oraz Korei Południowej zostały wspólnie uhonorowane pucharem. Było to możliwe z uwagi na towarzyski charakter turnieju.

Uczestnicy 
  Australia Zachodnia
  (debiutant)
  (debiutant)
 
 
 
 
  Tajlandia A
  Tajlandia B
  Västerås SK (debiutant)

Faza Grupowa

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Druga runda

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZOWIE SEZONU 1980:

Tajlandia
TRZECI TYTUŁ

ORAZ

Korea Południowa
ÓSMY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1980 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 29 listopada 2017].

Puchar Króla Tajlandii
1980 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1980 w Azji